Il Voevoda – opera lirica  di Pëtr Il'ič Čajkovskij (1869)
Il Voevoda – poema sinfonico di Pëtr Il'ič Čajkovskij (1891)
Aleksej Voevoda – bobbista russo

 Voivoda – termine di origine slava che designa in origine il comandante di un'unità militare

Pagine correlate 
 Voevodskij